een Slowaakse gemeente:
 Janov (okres Prešov)
 een Tsjechische gemeente:
 Janov (okres Bruntál)
 Janov (okres Děčín)
 Janov (okres Rakovník)
 Janov (okres Rychnov nad Kněžnou)
 Janov (okres Svitavy)
 Janov nad Nisou
 een persoon:
 Arthur Janov, een psycholoog